

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
6 gol
 Ivan Perišić

3 gol
 Dima Nazarov
 Graziano Pellè
 Alexander Tettey
2 gol
 Rahid Amirquliyev
 Ilijan Micanski
 Ivelin Popov
 Marcelo Brozović
 Andrej Kramarić
 Luka Modrić
 Antonio Candreva
 Giorgio Chiellini
 Éder Citadin Martins
 Joshua King
1 gol
 Cavid Hüseynov
 Mihail Aleksandrov
 Nikolaj Bodurov
 Andrej Gălăbinov
 Vencislav Hristov
 Dimităr Rangelov
 Nikola Kalinić
 Mario Mandžukić
 Ivica Olić
 Danijel Pranjić
 Ivan Rakitić
 Gordon Schildenfeld
 Leonardo Bonucci
 Matteo Darmian
 Daniele De Rossi
 Stephan El Shaarawy
 Alessandro Florenzi
 Simone Zaza
 Alfred Effiong
 Clayton Failla
 Michael Mifsud
 Jo Inge Berget
 Tarik Elyounoussi
 Vegard Forren
 Mats Møller Dæhli
 Håvard Nielsen
 Håvard Nordtveit
 Alexander Søderlund
1 autogol
 Rəşad Fərhad Sadıqov (pro )
 Nikolaj Bodurov (pro )
 Jordan Minev (pro )
 Vedran Ćorluka (pro )
 Giorgio Chiellini (pro )

Note 

 Q